Serie A i fotboll 1938/1939 vanns av Bologna FC 1909.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

Källor 

1938 i Italien
1939 i Italien
Fotbollssäsongen 1938/1939
1938/1939